La Serie A1 2005-2006 è stata la 22ª edizione del massimo livello del campionato italiano femminile di pallanuoto.

La stagione regolare si è svolta dal 29 ottobre 2005 al 25 aprile 2006.

La seconda fase è cominciata il 6 maggio per poi concludersi il 27 maggio (i Play-out) e il 6 giugno (i play-off).

L'Orizzonte Catania ha conquistato il suo 15º titolo italiano consecutivo, mentre sono retrocesse due delle tre formazioni palermitane che hanno disputato il torneo.

Classifica finale

Play Off

Tabellone

Risultati

Quarti di finale

Semifinali

Finale scudetto

Play Out

Tabellone 1

Tabellone 2

Verdetti
 Orizzonte Catania Campione d'Italia
 Palermo e Athlon retrocesse in Serie A2

Sport acquatici nel 2005
Sport acquatici nel 2006
Edizioni del campionato italiano femminile di pallanuoto